Miejscowości w USA:
 Rich Hill – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Bates
Gminy w USA:
 Rich Hill (ang. Rich Hill Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Livingston
 Rich Hill (ang. Rich Hill Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Muskingum